Wyckoff ist der Familienname folgender Personen:

 Alvin Wyckoff (1877–1957), US-amerikanischer Kameramann und Pionier der Stummfilmfotografie
 Ralph Walter Graystone Wyckoff (1897–1994), US-amerikanischer Kristallograph

Siehe auch:
 Wyckoff-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Wyckoff Township, Township im Bergen County, New Jersey, USA
 Wykoff